E néven ismert személyek

 Fellegi Tamás (Tom Felleghy; *1921) magyar származású olasz színművész 
 Fellegi Tamás (1930–2015) újságíró
 Fellegi Tamás (1956) politikus, politológus, üzletember